De Vergadering van Notabelen verwijst naar een bijeenkomst van belangrijke burgers om een besluit, zoals een grondwet, goed te keuren in afwezigheid van een volksvertegenwoordiging. 

Meestal wordt verwezen naar:
 Vergadering van Notabelen (1814) op 29 maart 1814 te Amsterdam

Ook kan verwezen worden naar de diverse vergaderingen van notabelen in de Zuidelijke Nederlanden in augustus 1815:
 Vergadering van Notabelen (1815)